

Низівка — село, Харківська область, Нововодолазький район
 Низівка — селище, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район